Příjmení Pažout nosí více různých osobností:

muži
 František Pažout (1909–1975) – český botanik, kaktusář
 Jan Pažout (1876–1909) – český akademický malíř
 Jaroslav Pažout (architekt) – český architekt a stavitel působící mj. v Hradci Králové
 Jaroslav Pažout (* 1974) – český historik
 Milan Pažout (* 1948) - slovenský lyžař, sjezdař
 Ondřej Pažout (* 1998) – český sdruženář, olympionik a juniorský mistr světa

ženy
 Andrea Pokorná (rozená Pažoutová; * 1979) – česká judistka
 Běla Pažoutová (1892–1969) – česká a československá politička

fiktivní postavy
 Cyril Pažout – spolužák Macha a Šebestové z českého animovaného večerníčku Mach a Šebestová
 Pažout (Oliver) – postava z filmu Román pro ženy a stejnojmenné knihy Michala Viewegha
 Pažoutovi – TV seriál
 Pažoutovi (George, Margareta, Anička a William) – rodina z českého překladu divadelní hry Veselé paničky windsorské

Externí odkazy 
 

Česká příjmení